Le mot Lamentation peut se référer à :
 Lamentation, plainte parfois accompagnée de gémissements et de cris.

Culture 
Les lamentations constituent, d'un point de vue ethnologique, un aspect de la tradition orale, au même titre que les incantations, les contes traditionnels etc.

 Lamentation, un ballet de la danseuse et chorégraphe américaine Martha Graham.
 Le Livre des Lamentations, livre de l'Ancien Testament.
 Lamentations, un type d'œuvre musicale inspirée de ce texte.
 Lamentations, titre d'un disque de Nina Simone.
 Lamentations d'Ipou-Our, texte sur papyrus dit « de Leiden ».
 Lamentation (ou déploration) du Christ, un épisode du Nouveau Testament ayant fait l'objet de nombreuses représentations dans la peinture et la sculpture (notamment La Lamentation sur le Christ mort, tableau des années 1480 du peintre de la Renaissance Andrea Mantegna).

Toponyme 

 Lamentation Mountain, montagne située dans l'État du Connecticut ;
 Mur des Lamentations, un mur de soutènement de l'esplanade du temple, à Jérusalem-Est.

Voir aussi 
 Ialémos, chant de lamentation dans la Grèce antique.